fg () — команда возобновления работы задачи и передачи ей управления в командных оболочках, совместимых со стандартом POSIX. Команда позволяет возобновить работу приостановленного процесса или вывести его из фонового режима. Обычно реализуется не как утилита, а как встроенная в командную оболочку команда, т. к. работает с задачами, запущенными в рамках командной оболочки.

Команда реализована в таких командных интерпретаторах, как bourne shell (sh) и bourne again shell (bash).

Пример использования 
Чаще всего команда используется для вывода всех фоновых и приостановленных задач:
fg

Для того, чтобы «разбудить» процесс, следует передать команде в качестве параметра номер задачи:
fg %jobspec
где jobspec — порядковый номер задачи.

См. также 
 bg — возобновление работы задачи в фоновом режиме.

Примечания 

Утилиты
POSIX